Mears ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Mears (* 1969), australischer Posaunist
 Brad Mears (* 1970), US-amerikanischer Kugelstoßer
 Casey Mears (* 1978), US-amerikanischer Rennfahrer
 Christopher Mears (* 1993), britischer Wasserspringer
 Cledan Mears († 2014), britischer Bischof
 Derek Mears (* 1972), US-amerikanischer Stuntman und Schauspieler
 Helen Farnsworth Mears (1872–1916) US-amerikanische Bildhauerin
 Jason Mears (* ≈1976), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Lee Mears (* 1979), englischer Rugby-Union-Spieler
 Martha Mears (bl. 1797), englische Hebamme und Autorin
 Otto Mears (1840–1931), russischstämmiger US-amerikanischer Unternehmer und Politiker

 Rick Mears (* 1951), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Tyrone Mears (* 1983), englischer Fußballspieler

Mears ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mears (Michigan)
 Mears Station (Virginia)

Siehe auch:
 Meares
 Meers